

Sigle 
Diagnosis-related group – sigla inglese dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti isorisorse correlato con la diagnosi, in medicina

Codici 
 DRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deering (Alaska) (Stati Uniti)